Томас Уильям «Том» Оуэнс (; родился 28 июня 1949 года в Бронксе, Нью-Йорк, США) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Американской баскетбольной ассоциации, отыграв пять из девяти сезонов её существования, плюс семь сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации.

Ранние годы 
Томас Оуэнс родился 28 июня 1949 года в Бронксе, континентальном боро Нью-Йорка, учился же в боро Манхэттен в академии Ла Салль, в которой играл за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Статистика в NCAA на сайте Thedraftreview.com 
 Статистика в NCAA на сайте Sports-Reference.com 
 Статистика в АБА и НБА на сайте Basketball-Reference.com 
 Краткая биография в АБА на сайте Nasljerseys.com 

Баскетболисты США
Игроки «Южная Каролина Геймкокс» (баскетбол)
Игроки «Мемфис Прос»
Игроки «Каролина Кугарз»
Игроки «Спиритс оф Сент-Луис»
Игроки «Мемфис Саундс»
Игроки «Кентукки Колонелс»
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки БК «Фабриано»